Кочмес — имя населённых пунктов России:
 Кочмес — исчезнувшее село в Симферопольском районе Крыма.
 Кочмес  — посёлок сельского типа в городском округе Инта Республики Коми (ОКАТО ,  жителей)
 Кочмес — посёлок сельского типа в городском округе Инта Республики Коми (ОКАТО ,  жителей)